Демарат () — греческое имя

 Демарат — царь Спарты в 515—491 до н. э.
 Демарат Коринфский (ум. до 631 до н. э.) — родоначальник Тарквиниев, отец Тарквиния Древнего
 Демарат (сторонник Македонии) (IV до н. э.) — доверенное лицо македонских царей Филиппа II и Александра Македонского.